Э́лберт Э́нтони Айэфре́йти (; род. 21 марта 1966, Дирборн, Мичиган, США), известный как Эл Айэфрейти — бывший американский хоккеист, защитник, игравший в НХЛ с 1984 по 1998 годы. Известен тем, что установил рекорд скорости броска во время звездного уикенда Матча всех звезд НХЛ в 1993 году, составивший 105,2 миль/ч (169,3 км/ч) и продержавшийся 16 лет. Этот рекорд был побит в 2009 году Здено Харой из «Бостон Брюинз» (105,4 миль/ч). В 2011 году Хара поднял планку своего же рекорда до 105,9 миль/ч.

Биография

Игровая карьера 
Айэфрейти был задрафтован клубом НХЛ «Торонто Мейпл Лифс» в 1984 году под общим 4-м номером после неплохого начала карьеры в клубах юношеских лиг Северной Америки, последним из которых был «Бельвиль Буллз» из Хоккейной Лиги Онтарио (OHL). В составе «Буллз» Айэфрейти был партнером других известных в будущем игроков НХЛ, родившихся в Детройте, Кевина Хэтчера и .

Айэфрейти был членом сборной США по хоккею на Олимпийских играх в Сараево в 1984 году.

Айэфрейти и Хэтчер являлись партнерами по команде в «Вашингтон Кэпиталс» в начале 1990-х, где оба были неотъемлемым звеном спецбригады большинства.

За свою карьеру в НХЛ Айэфрейти провёл 799 матчей в 12 регулярных сезонах, забросив 152 шайбы, сделав 311 голевых передач и набрав 463 очка. Он также заработал 1301 штрафную минуту. Его статистически лучшим сезоном был сезон 1992-93 в составе «Вашингтон Кэпиталс», в котором он забросил 25 шайб и сделал 41 голевую передачу, что в сумме составило 66 очков. Эти 25 голов стали новым командным рекордом «Кэпиталс» по количеству шайб, заброшенных защитником команды в одном сезоне.

В течение своей карьеры Айэфрейти получал много травм, в том числе разрыв крестообразных связок колена, повреждение седалищного нерва и даже аппендицит. Из-за травм ему пришлось полностью пропустить сезоны 1994-95 и 1995-96. После своего 28-го дня рождения он сыграл в общей сложности меньше 70 матчей в НХЛ, завершив карьеру после окончания сезона 1997-98 в возрасте 32 лет. Айэфрейти пытался вернуться в НХЛ перед сезонами 1998-99 и 2001-02, но в обоих случаях не смог преодолеть стадию тренировочных лагерей.

Статистика

Примечания

Ссылки 
 Профиль на hockeydraftcentral.com
 
 Биография на сайте Legends of Hockey
 

Хоккеисты США
Хоккеисты НХЛ
Хоккейные защитники
Игроки «Белвилл Буллз»
Игроки «Торонто Мейпл Лифс»
Игроки «Вашингтон Кэпиталз»
Игроки «Бостон Брюинз»
Игроки «Сан-Хосе Шаркс»
Игроки сборной США по хоккею с шайбой
Участники матчей всех звёзд НХЛ
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 1984 года